Le Championnat de Macédoine de football 2008-2009 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Barrage de relégation

Bilan de la saison 

Championnat de Macédoine du Nord de football
Macedoine